Тайсойган — название населённых пунктов в Казахстане:

 Тайсойган — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Тайсойган — село в Узункольском районе Костанайской области.